1. Kitajewka oder Perwaja Kitajewka () ist ein Dorf (selo) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Medwenka und zur Landgemeinde (selskoje posselenije) Kitajewski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 27 km Luftlinie südöstlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 16,5 km nordöstlich des Rajonverwaltungszentrums Medwenka, an der östlichen Grenze vom Sitz des Dorfsowjet – 2. Kitajewka und 82 km von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine entfernt am Torrente Galitschi (linker Nebenfluss der Polnaja im Becken des Seim).

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
1. Kitajewka liegt 16 km von der Fernstraße föderaler Bedeutung M2 „Krim“ (ein Teil der Europastraße E105), 7 km von der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-236 (M2 „Krim“ – Polewaja), an der Straße 38N-237 (M2 „Krim“ – Polny – 38N-236) und 17 km vom nächsten Bahnhof Polewaja (Eisenbahnstrecke Kljukwa – Belgorod) entfernt.

Der Ort liegt 95 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

1. Kitajewka